Пагано (, , букв. язычник, языческий)

 Пагано (род. 1986) — ринговое имя мексиканского лучадора Хосе Хулио Пачеко Эрнандеса.
 Пагано, Бартоломео (1878—1947) — итальянский киноактёр. Звезда немого кино Италии.
 Пагано, Джузеппе (1896—1945) — итальянский архитектор.
 Пагано, Франческо Марио (1748—1799) — итальянский юрист, философ и политический деятель.
 «Пагано» — станция линии M1 Миланского метрополитена.

См. также 
 Пагана, Федерико да (1315—1406) — дож Генуэзской республики.